gazolina – mieszanina  najlżejszych  ciekłych alkanów
 Gazolina – polski przedwojenny statek
 Gazolina – polskie przedsiębiorstwo istniejące w latach 1920–1939

Zobacz też 
 gasoline – angielskie określenie benzyny